gemeente in de Italiaanse provincie Aostadal: Brusson (Valle d'Aosta)
gemeente in het Franse departement Marne: Brusson (Marne)